Гриф чорний — хижий птах, єдиний представник роду Гриф (Aegypius Savigny, 1809) родини Яструбових (Accipitridae) ряду Соколоподібні (Falconiformes).
 Гриф чорний — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 Гриф чорний — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.